Deborah De Robertis (1984-), est une artiste performeuse luxembourgeoise.
 Eugène De Robertis (1843-1915), est un philosophe russe d'origine espagnole.
 Federico De Robertis (1962-), est un auteur-compositeur-interprète et musicien italien.
 Francesco De Robertis (1902-1959), est un scénariste et réalisateur italien.
Patronyme italien